Mount Russell kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Russell, Antarktis,

Australien 

 Mount Russell (ort), New South Wales, Inverell,

Kanada 

 Mount Russell, British Columbia, berg, 

Robotskapade Australienförgreningar